Еладио Рамирез Лопез има више значења:

 Еладио Рамирез Лопез (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Еладио Рамирез Лопез (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику